Bühringer ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Bühringer (* 1947), deutscher Psychologe
 Heinz Bühringer (1927–2016), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Bühringen
 Bühring